Kussinersuaq bezeichnet:
 Kussinersuaq (Fluss, bei Kangerluk), Fluss im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Kussinersuaq (Fluss, Kangersooq), Fluss im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Kussinersuaq (Fluss, Sullorsuaq) (auch Kussinersuup Kuua), Fluss im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Kussinersuaq (Fluss, Amitsup Ilua), Fluss im Distrikt Upernavik, Grönland
 Kussinersuaq (Fluss, Maligiaq), Fluss im Distrikt Upernavik, Grönland
 Kussinersuaq (Fluss, Qeqertaq), Fluss im Distrikt Upernavik, Grönland
 Kussinersuaq (Fluss, Kangiluarsuk), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kussinersuaq (Fluss, Kangilleq), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kussinersuaq (Fluss, Kangiusap Imaa), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kussinersuaq (Fluss, Perlerfiup Kangerlua), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kussinersuaq (Fluss, Qeqertarsuaq, nordöstlich), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kussinersuaq (Fluss, Qeqertarsuaq, nordwestlich), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kussinersuaq (Fluss, Qeqertarsuaq, westlich), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kussinersuaq (Fluss, Salliarutsip Sullua, nördlich), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kussinersuaq (Fluss, Salliarutsip Sullua, südlich), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kussinersuaq (Fluss, Ukkusissat Sulluat), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kussinersuaq (Fluss, Umiiviup Kangerlua), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland